Manorville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Manorville (New York)
Manorville (Pennsylvania)